Charles Millot ist der Name folgender Personen:

* Charles Millot (Geistlicher) (1717–1769), französischer Geistlicher und Enzyklopädist
 Charles Millot (Schauspieler) (eigentlich Veljko Milojevic; 1921–2003), jugoslawischer Schauspieler